Опера́ція ( — дія, вплив) — дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.

Операція математична 
 Алгебраїчні операції, залежно від кількості аргументів (арності) бувають:
 Унарні
 Бінарні
 Тернарні

 Дослідження операцій
 Операції над графами

В інших областях 
 Операція банківська
 Операція хірургічна
 Операція технологічна
 Операція в програмуванні
 Операція військова

Див. також 
 Оператор

Література
 Операція //